Авашла — топонимы в Башкортостане

 Авашла — приток реки Большой Ик
 Авашла — хутор в Зилаирской волости (сейчас — Зилаирский район Республики Башкортостан)

Примечания